Нижнефранкские языки
 Нижнефранконский диалект